

Ред-Ривер — округ у штаті Техас, США.    
 Ред-Ривер — округ (парафія) у штаті Луїзіана, США.
 Ред-Ривер — місто, штат Нью-Мексико
 Ред-Ривер — місто, штат Вісконсин

 Ред-Ривер — річка у США, права притока Міссісіпі.